Název Vystrkov má více sídel:
 Vystrkov, obec v okrese Pelhřimov
 Vystrkov (Cetenov), část obce Cetenov v okrese Liberec
 Vystrkov (Kozárovice), část obce Kozárovice v okrese Příbram
 Vystrkov (Pardubice), historická osada v Pardubicích, mezi Pardubičkami a Studánkou
 Vystrkov (Poličná), koňská farma v Poličná v okrese Vsetín
 Vystrkov (Osek), osada obce Osek v okrese Beroun
 Vystrkov (Brdská vrchovina), 547 m vysoký kopec u obce Jince v okrese Příbram
 Vystrkov (přírodní památka, okres Písek), přírodní památka v okrese Písek
 Vystrkov (přírodní památka, okres Příbram), přírodní památka v okrese Příbram

Externí odkazy